Nakano pode significar:

Pessoas
Shinji Nakano
Shinya Nakano

Localidades
 Nakano, região especial da Metrópole de Tóquio, no Japão
 Nakano, cidade da província de Nagano, no Japão

Outros
3431 Nakano

Desambiguação